Флаг муниципального образования Октя́брьский муниципальный район Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 марта 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5894.

Флаг составлен на основании герба Октябрьского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре изображение девы на зелёной земле, воспроизведённой вплотную к нижнему краю полотнища; вдоль вертикального края противоположного древку — две тонких волнистых полосы; изображение выполнено в зелёном, красном, синем, белом и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Октябрьский район, будучи самым южным в Пермском крае, издавна славился своим сельским хозяйством, самой развитой отраслью территории, основным занятием его населения. Дева с лукошком, бросающая зёрна, символизирует труд на земле, заботу о ней. Синие волнистые полосы указывают на две реки Сарс и Ирень, образующие водораздел территории.

Жёлтый цвет (золото) на флаге — символ богатства, совершенства, силы и мужества.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, развития, благих помыслов жителей района.

Красный цвет символизирует труд, славную историю жителей района, красоту и праздник.

Синий цвет (лазурь) символизирует надежду, возрождение, показывает водные богатства территории района, его экологическую чистоту.

Зелёный цвет символизирует наличие лесов на территории Октябрьского муниципального района, сельское хозяйство района.

Использование 
Флаг Октябрьского муниципального района, наряду с его гербом, используется в качестве официальной символики Биявашского сельского поселения, Богородского сельского поселения, Верх-Тюшевского сельского поселения, Енапаевского сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения и Русско-Сарсинского сельского поселения.

Примечания 

Октябрьский район Пермского края